

Letteratura
Lycurgus – fabula cothurnata di Gneo Nevio

Mitologia greca 
 Licomede – re di Sciro, noto anche come Licurgo
 Licurgo – mitico re dell'Arcadia
 Licurgo – mitico re di Nemea in Argolide
 Licurgo – figlio di Pronace, partecipò alla spedizione dei Sette contro Tebe
 Licurgo – re della Tracia e nemico di Dionisio
 Licurgo – altro re della Tracia figlio di Borea mandato in esilio per aver complottato contro il fratello Bute

 Licurgo – figlio di Fere e sposo di Euridice da cui ebbe il figlio Archemoro
 Licurgo – figlio di Eracle e di Toxicrate (figlia di Tespio)
 Licurgo – pretendente di Ippodamia ucciso da Enomao

Onomastica
Licurgo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Licurgo – leggendario legislatore spartano
Licurgo di Atene – uomo politico e oratore ateniese
Licurgo – re di Sparta del III secolo a.C.

Note